Heima kan syfta på följande platser:

Island 

 Hemön, ö, Suðurland,

Kina 

 Heima (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar